Белое море — названия географических объектов:

Моря 
 Белое море — море на севере европейской части России.
 Белое море — устаревшее название Эгейского моря.
 Белое море () — турецкое название Средиземного моря.

Населённые пункты 
 Белое Море — населённый пункт в Кандалакшском муниципальном районе Мурманской области

См. также 
 Беломор
 Беломорканал
 Беломорье